

Lieu géographique 
 Abbadia San Salvatore, commune d'Italie

Nom de famille 
 Giovanni Salvatore (–1688), compositeur italien de l'école napolitaine de clavier.
 Robert Anthony Salvatore, né en 1959, romancier américain de fantasy.

Salvatore comme prénom 

 
 Salvatore Accardo, né en 1941, musicien italien
 Salvatore Adamo, né en 1943, chanteur
 Salvatore D'Aquila, (1877-1928), mafioso américain
 Salvatore Baccaro, (1932-1984), acteur italien
 Salvatore Bagni, né en 1956, footballeur italien
 Salvatore La Barbera, (1922-1963)
 Salvatore Cascio, né en 1979, acteur italien
 Salvatore Contorno, (1946-1986), mafiosi repenti.
 Salvatore Cuffaro, né en 1958, homme politique italien
 Salvatore Giuliano (1922-1950), une sorte de Robin de Bois sicilien
 Salvatore Greco, (1923-1978) mafiosi italien dans les années 1960 et 70
 Salvatore Inzerillo, (1944-1981) mafiosi sicilien
 Salvatore Lombardo, né en 1957, écrivain français
 Salvatore Maranzano, (1886-1931) mafiosi
 Salvatore Perugini, né en 1978, joueur de rugby à XV italien
 Salvatore Quasimodo (1901-1968), prix Nobel de littérature
 John Salvatore Romita, né en 1956, dessinateur de bande dessinée
 Salvatore Schillaci, né en 1964, footballeur italien
 Salvatore Viganò (1769-1821), danseur et chorégraphe italien
 Salvatore Condro, né en 1953, sociologue et ethnologue Italien.

Articles connexes 
 Gabriele Salvatores (né en 1950, Naples), scénariste et réalisateur italien.
 Renato Salvatori (1934 - 1988), acteur italien

Personnages fictifs 
 Giuseppe Salvatore, père de Damon et Stefan. (Vu dans Le Journal d'un Vampire, Vampire Diaries et dans Le Journal de Stefan)
 Damon Salvatore, grand frère de Stefan.(Vu dans Le Journal d'un Vampire, Vampire Diaries et dans Le Journal de Stefan)
 Stefan Salvatore, petit frère de Damon.(Vu dans Le Journal d'un Vampire, Vampire Diaries et dans Le Journal de Stefan)

Paronyme 
 Gabriele Salvatores

Homonymie de patronyme italien